Lucie Hradecká e František Čermák erano i detentori del titolo, ma Čermák ha deciso di non partecipare. La Hradecká ha giocato in coppia con Mariusz Fyrstenberg, ma sono stati eliminati al secondo turno da Anna-Lena Grönefeld e Jean-Julien Rojer.

Anna-Lena Grönefeld e Jean-Julien Rojer hanno sconfitto in finale Julia Görges e Nenad Zimonjić 4-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

  Abigail Spears /  Alexander Peya (secondo turno)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Jaroslava Švedova /  Bruno Soares (semifinale)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (quarti di finale) 
  Lucie Hradecká /  Mariusz Fyrstenberg (secondo turno) 
  Anabel Medina Garrigues /  David Marrero (primo turno) 
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (finale)

Wildcard 

  Julie Coin /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric (quarti di finale)
  Stéphanie Foretz Gacon /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Mathilde Johansson /  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Alizé Lim /  Jérémy Chardy (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014